Horizons – album dei Parkway Drive del 2007
 Horizons – album di Kris Allen del 2014
 Horizons – album degli Starset del 2021
 Horizons – partito politico francese

Pagine correlate 
 Horizon